

Cucina 
 Rotolo da cucina – carta multiuso utilizzata in cucina
 Rotolo – tipo di alimento
 Rotolo dolce – tipo di dolce

Persone
 Alfonso Rotolo (1914-1941) – militare e aviatore italiano
 Daniela Rotolo (1997) – taekwondoka italiana
 Federica Rotolo, nota con lo pseudonimo di Jasmine (1972) – cantante pop italiana, figlia della ballerina Stefania
 Nicola Rotolo (1925) – politico italiano
 Salvatore Rotolo (1881-1969) – vescovo cattolico italiano
 Stefania Rotolo (1951-1981) – ballerina, showgirl, cantante e conduttrice televisiva italiana
 Suze Rotolo, propr. Susan Elizabeth (1943-2011) – pittrice e insegnante statunitense
 Vincenzo Rotolo (1931) – filologo e docente italiano

Altro
 Rotolo della medicina – contenitore usato dagli indiani del nord America
 Torre del Rotolo – torre di Palermo
 Rotolo – supporto di scrittura – vedi Rotulus